Афтан има више значења:
 Афтан (Ајова)
 Афтан (Њујорк)
 Афтан (Вајоминг)
 Афтан (Минесота)
 Афтан (Оклахома)